En malacologie, Runcinida est un nom scientifique qui peut désigner :
 l'ordre des Runcinida Colosi, 1918 ;
 le genre Runcinida Burn, 1963, de la famille des .

Opisthobranchia